Juntas kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Juntas, Costa Rica, Guanacaste,

Mexiko 

 Las Adjuntas, Durango, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar